Алексе́й Алексе́евич Миха́йлов:
 Михайлов, Алексей Алексеевич (1927—1987) — советский и латвийский актёр, народный артист Латвийской ССР.
 Михайлов, Алексей Алексеевич (род. 1952) — советский футболист.